Тащи ( — каменяр) — прізвище турецького походження.

Відомі носії:
 Тащи Борис Борисович — український футболіст;
 Тащи (Таскі) Сердар — німецький футболіст турецького походження.